International Lawn Tennis Challenge 1939 je bil štiriintrideseti teniški turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Severna in Srednja Amerika

Finale

Finale
Avstralija je premagala Brazilijo b.b.

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1939 v športu
1939